Доро́нина — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Доронина, Ксения Сергеевна (род. 1990) — российская фигуристка.
 Доронина, Тамара Николаевна (род. 1927) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Доронина, Татьяна Васильевна (род. 1933) — советская и российская актриса, народная артистка СССР. Другое 
 (19120) Доронина — астероид главного пояса, открытый в 1983 году в Крымской астрофизической обсерватории и названный в честь Татьяны Дорониной.
 Доронина — деревня в Вагайском районе Тюменской области.